Peucedanum bourgaei är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Peucedanum bourgaei ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
bourgaei